

Sport 

Le nom de Whitaker est porté par plusieurs sportifs de haut-niveau :

 Chris Whitaker (1974-), joueur de rugby à XV australien.
 John Whitaker (1955-), cavalier britannique de saut d'obstacles.
 Lou Whitaker (1957-), joueur de baseball professionnel américain.
 Michael Whitaker (1964-), cavalier de saut d'obstacles britannique.
 Pernell Whitaker (1964-2019), boxeur américain
 Robert Whitaker (1983-), cavalier de saut d'obstacles britannique.
 Ellen Whitaker (1986-), cavalière de saut d'obstacles britannique
 Tom Whitaker (1979-), surfeur professionnel australien.

Autres 

Le nom de Whitaker est porté par plusieurs personnalités en dehors du sport (par ordre alphabétique) :

 Alexander Whitaker (1585-1617), théologien, fils de William.
 Anthony Hume Whitaker (1944-), herpétologiste néo-zélandais.
 Chico Whitaker (1931-), militant altermondialiste brésilien.
 Chris Whitaker, romancier britannique, auteur de roman policier.
 David Whitaker (1931-2012), compositeur et arrangeur musical britannique.
 David Whitaker (1928-1980), scénariste à la télévision britannique.
  (1915-2001), militaire, homme d'affaires, hockeyeur, joueur de football et auteur canadien.
 Denzel Whitaker (1990-), acteur américain.
 Dori Whitaker, voix originale de Roo dans Les Aventures de Winnie l'ourson
 Ewen Whitaker, astronome américain d'origine britannique.
 Forest Whitaker (1961-), acteur, réalisateur et producteur de films américain.
 Janet Whitaker, baronne Whitaker (1936-), femme politique britannique.
 
 Johnny Whitaker (1959-), acteur américain.
 Joseph Whitaker (1850-1936), ornithologue, archéologue et sportif britannique.
  (1939 – 2011), photographe britannique.
 Rodney William Whitaker plus connu sous le pseudonyme Trevanian, écrivain américain.
 Romulus Whitaker (?-?), herpétologiste indien.
 Slim Whitaker (1893-1960), acteur américain.
 William Whitaker (1548-1595), théologien anglais.

Toponyme 
 Whitaker, un borough situé dans le comté d'Allegheny, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme